Альмуньенте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 37.77 км². Население — 559 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски